1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska u sezoni 2021./22. predstavlja prvi stupanj županijske lige u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te ligu četvrtog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva. U ligi sudjeluje dvanaest klubova, a sustav odigravanja je dvokružan.  
Prvak lige je drugi put zaredom postao ONK "Metković".

Sustav natjecanja 
Dvanaest klubova igra dvokružnu ligu (22 kola).

Sudionici 
 BŠK Zmaj - Blato 
 Croatia - Gabrili, Konavle 
 Gusar - Komin, Ploče
 Jadran - Smokvica
 Konavljanin - Čilipi, Konavle
 Maestral - Krvavac, Kula Norinska 
 Metković - Metković
 Orebić - Orebić 
 Slaven - Gruda
 Sokol - Dubravka, Konavle
 Žrnovo - Žrnovo, Korčula
 Župa Dubrovačka - Čibača, Župa dubrovačka

Ljestvica

Rezultati 
''Ažurirano: 18. svibnja 2022.

Najbolji strijelci 
Izvori:  

Strijelci 10 i više pogodaka: 

 ''Ažurirano: 22. svibnja 2022.

Povezani članci 
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 
 2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2021./22. 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2021./22.
 ŽNL Šibensko-kninska 2021./22. 
 1. ŽNL Zadarska 2021./22.
 3. HNL – Jug 2021./22.

Vanjske poveznice 
 zns-dn.com, Županijski nogometni savez Dubrovačko-neretvanske županije 
 zns-dn.com, 1. ŽNL 
 dalmatinskinogomet.hr 
 ŽNS Dubrovačko-neretvanski, facebook stranica 
 markopolosport.net 
 sportnet.hr forum, 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

Izvori 
 zns-dn.com, Bilteni 
 zns-dn.com, 1. ŽNL 
 zns-dn.com, 1. ŽNL (2021./22.), wayback arhiva 
 dalmatinskinogomet.hr, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽNL 
  rsssf.com, Fifth Level (1st County Leagues) 
  sofascore.com, ''1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska - 21/22 
  tipsscore.com, 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska - 2021-2022 
 markopolosport.net, GOTOVO JE GOTOVO A nakon gotovo pola godine 'zmajevi' upisali pobjedu! Žrnovo slavodobitno kroz Blatinu, težak poraz Orebića (22. kolo - rezultati i konačna ljestvica), objavljeno 15. svibnja 2022., pristupljeno 18. svibnja 2022. 
 zns-dn.com, "Bilten" - službeni bilten Županijskog nogometnog saveza Dubrovačko-neretvanskog, br. 18/22, god. VII., objavljeno 18. svibnja 2022. (1. ŽNL - 22. kolo, konačna ljestvica, popis strijelaca), preuzeto 22. svibnja 2022. 
 

2021-22
Dubrovačko-neretvanska-1